

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Abramów – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Goraj
 Abramów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów
 Abramów – część wsi Bychawka Druga-Kolonia w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bychawa

Inne 
 Abramów – dawna gromada
 Abramów – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Abramów – potok, dopływ Ciapkowa

Zobacz też 
 Abramowice, Abramy